Brilioth är ett svenskt efternamn som bland annat burits av:
 Börje Brilioth (1884–1968), journalist
 Yngve Brilioth (1891–1959), ärkebiskop
 Brita Brilioth (1896–1989), filantrop
 Lars-Olof Brilioth (1926–2015), diplomat
 Helge Brilioth (1931–1998), operasångare

Svenska efternamn